Another Level – gruppo musicale britannico
 Another Level – album dei Blackstreet del 1996
 Another Level  – album degli Another Level del 1998